Шиколенко — фамилия. Известные носители:

 Шиколенко, Наталья Ивановна (род. 1964) — советская и белорусская метательница копья.
 Шиколенко, Татьяна Ивановна (род. 1968) — советская, белорусская и российская метательница копья.